Schaubild steht für

 Illustration
 Diagramm